El acrónimo GRP puede hacer referencia a:

Government Resource Planning (ERP aplicado al gobierno)

En construcción:
 Plástico reforzado con vidrio; un composite de plástico y fibra de vidrio.

En publicidad:
 Gross Rating Points; una medida del impacto de una campaña publicitaria.

En música:
 GRP Records, es una compañía de discos de jazz norteamericana fundada por David Grusin y Larry Rosen.